Villa del Parque es una estación proyectada del Subte de Buenos Aires, dentro de la futura línea G, en el marco de la Ley 670. Se ubicaría junto a la estación del mismo nombre del Ferrocarril San Martín. 

Su construcción está prevista dentro la "fase 2" de la línea G, que en un primer momento uniría Retiro con el Cid Campeador. Villa del Parque reemplazaría al Cid Campeador como terminal oeste, y sería un importante centro de trasbordo con el ferrocarril, con varias líneas de colectivos, con el sistema Ecobici, con el Metrobús de la Avenida San Martín y con la cercana Línea Urquiza.

Características 

Los planos de SBASE la sitúan sobre la calle Ricardo Gutiérrez, en su lado norte, paralela a las vías del Ferrocarril San Martín. Si se siguiese el concepto utilizado en las extensiones de las líneas A, B, E y H la estación se construiría con un andén central y dos vías laterales, con una cola de maniobras cruzando la calle Cuenca.

Véase también 
 Subte de Buenos Aires
 Lista de estaciones de subte
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.
 Metrovías
 Transporte en la Ciudad de Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 Metrovías S.A.
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Estaciones de la futura línea G del subte de Buenos Aires
Villa del Parque